Spärck ist der Familienname folgender Personen:

 Karen Spärck Jones (1935–2007),  britische Informatikerin und Hochschullehrerin
 Ragnar Spärck (1896–1965), dänischer Zoologe und Hochschullehrer